Friedrich Wigger ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Wigger (Bürgermeister) († 1417), Bremer Ratsherr und Bürgermeister
 Friedrich Wigger (Archivar) (1825–1886), deutscher Archivar und Historiker